

Associazioni 

UAL – Unioni atei liberi pensatori (Spagna)

Politica 

UAL – Union Autonomista Ladina (Partito politico)

Codici 
 UAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luau (Angola)
 UAL – codice ICAO della compagnia aerea statunitense United Airlines